Zeg 'ns Aaa (1981), een Nederlandse televisiekomedie, tot 1993
Zeg 'ns Aaa (2009), vervolgserie met een deel van de auteurs, tot 2010